Lista 226 gmin w departamencie Pireneje Wschodnie we Francji

Gminy we Francji